Szwajcaria:
 Courtelary – gmina (Einwohnergemeinde) w kantonie Berno, w okręgu Berner Jura
 Courtelary – dawny okręg w kantonie Berno

Inne:
 Courtelary – lotnisko w Courtelary